Veazey ist der Familienname folgender Personen:

 Stephen M. Veazey, achter Präsident der Gemeinschaft Christi
 Thomas Veazey (1774–1842), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur des Bundesstaates Maryland